Українська хата — українське національне житло
 «Українська хата» — літературно-критичний і громадсько-публіцистичний місячник, що виходив з 1909 р. по 1914 р. у Києві
 «Українська Хата» — суспільно-політичне товариство, що існувало в Херсоні в 1917—1918 рр.

Див. також 
 Хата (значення)